(né en 1951), nationalistes albanais ;
  (né en 1951), écrivain et militant rom kosovar ;
  (né en 1977), pasteur kosovaro-albanais ;
 Ermal Krasniqi (né en 1998), footballeur kosovar ;
  (né en 1964), personnalité kosovaro-albano-américaine du monde des affaires ;
  (mort en 1876), prêtre catholique albanais ;
  (né en 1942), peintre albanais ;
 Jakup Krasniqi (né en 1951), homme politique kosovar ;
  (né en 1995), footballeur kosovaro-albanais ;
  (né en 1996), footballeur kosovar ;
  (né en 1992), footballeur kosovaro-albanais ;
 Luan Krasniqi (né en 1971), boxeur allemand ;
  (1920–2015), ethnographe, publiciste, écrivain et traducteur kosovaro-albanais ;
  (1763–1829), archevêque de Skopje de 1816 à 1829 ;
 Mazhar Krasniqi (né en 1931), chef de file de la communauté musulmane albanaise du Kosovo ;
  (né en 1980), homme politique kosovaro-albanais ;
  (né en 1992), joueur de rugby albanais ;
  (1906–1999), historien albano-américain ;
  (né en 1987), boxeur allemand ;
  (née en 1994), chanteuse allemande ;
 Zana Krasniqi (né en 1988), mannequin et styliste kosovare.